

Sigle 
 Fiscal year – anno fiscale

Codici 
 FY – codice vettore IATA di Northwest Regional Airlines
 fy – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua frisona